Road movie peut désigner :
 Road movie : un genre cinématographique

Films 
 Road Movie : court-métrage réalisé par Jean-Jacques Rousseau et Chris Albertine en 2001,
 Road Movie : film réalisé par Joseph Strick en 1974.
 Road Movie : téléfilm réalisé par John Badham en 1998.
  (로드무비) : film réalisé en 2002

Musique 
 Road Movies :  composition pour piano et violon créée en 1995 par John Adams